Куинто () может означать:
 Куинто, Закари(1970) — американский актёр и продюсер

Топонимы 
 Куинто-Верчеллезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.
 Куинто-Вичентино — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция. 
 Куинто-ди-Тревизо — коммуна в Италии, располагается в провинции Тревизо области Венеция